Pungalaitio kyrkoby eller Punkalaidun kyrkoby () är en tätort () och centralort i Pungalaitio kommun i landskapet Birkaland i Finland. Vid tätortsavgränsningen den 31 december 2021 hade Pungalaitio kyrkoby 1 099 invånare och omfattade en landareal av 5,04 kvadratkilometer.

Referenser 

Tätorter i Finland
Pungalaitio